Туяна Норполовна Дашидоржиева (род. 14 апреля 1996 года, Агинский Бурятский автономный округ, Россия) — российская спортсменка, стрелок из лука, серебряный призёр командного первенства в составе национальной сборной России на Олимпийских играх 2016 года, чемпионка мира 2015 года в командном первенстве, серебряный призёр чемпионата Европы в личном турнире, заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Туяна Дашидоржиева родилась 14 апреля 1996 года в населённом пункте Цаган-Челутай Могойтуйского района Агинского Бурятского автономного округа в семье Норпола и Жаргалмы Дашидоржиевых. Через три года родители переехали жить в Читу, где её отец, сам увлекающийся стрельбой из лука, открыл ювелирную мастерскую. В Чите Туяна увлекалась танцами, гимнастикой, также ходила в разные кружки. Но так как родители хотели, чтобы она занималась стрельбой из лука, её привели к известному тренеру по этому виду спорта — Светлане Батоевне Жигжитовой. Однако ввиду небольшого возраста Туяны, им порекомендовали привести её через год. В 11 лет девочку приняли в спортивную школу и уже через два года она выполнила норматив мастера спорта.

На международных соревнованиях дебютировала в 2010 году. В 2011 году на молодёжном первенстве мира в Польше стала бронзовым призёром в команде, а через год на таком же турнире стала серебряным призёром. В 2015 году в составе российской команды выступила на универсиаде в Кванджу в командном турнире завоевала бронзовую медаль, а в личном первенстве стала девятой. В том же году на чемпионате мира в Копенгагене в команде с Инной Степановой и Ксенией Перовой стала чемпионкой мира, при этом обыграв в полуфинале олимпийских чемпионок из Кореи, а в финале — представительниц Индии. В индивидуальном турнире чемпионата мира Туяна Дашидоржиева стала 17-й.

29 мая 2016 года Туяна выиграла свою первую медаль европейского первенства, став второй в личном первенстве, уступив в финале украинке Веронике Марченко. В августе того же года Дашидоржиева вошла в состав олимпийской сборной России. Стала серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве вместе с Ксенией Перовой и Инной Степановой. По итогам квалификации личного турнира Туяна стала лучшей из россиянок, заняв 5-е место. Плей-офф соревнований сложился для россиянки неудачно. Уже во втором раунде Дашидоржиева уступила китаянке Цао Хуэй 4:6 и выбыла из борьбы за медали.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремленность.

См. также 
 Баир Бадёнов
 Тимур Тучинов

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте международной федерации стрельбы из лука
 Туяна Дашидоржиева: «Перед стрельбой читаю буддийские мантры…»
 Туяна Дашидоржиева: «На тренировках обыгрываю парней»
 Девушки не промах, или Как Бурятия творила российскую олимпийскую историю
 Алексей Авдохин «Серебро России, которое ценнее золота»

Стрелки из лука России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по стрельбе из лука